Crucibulum peut désigner :
 Crucibulum, un genre de champignons ;
 Crucibulum, un genre de mollusques.